Tommi Hannus, finski hokejist, * 27. junij 1980, Vantaa, Finska.

Hannus je večji del kariere igral v finski ligi pri klubih TuTo Turku, Ässät Pori, TPS Turku, Jokerit Helsinki, Kiekko-Vantaa, Pelicans Lahti, Lukko Rauma in JYP Jyväskylä. Skupno je v prvi finski ligi odigral 376 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 83 golov in 45 podaj. Leta 1998 ga je na NHL naboru kot 190. izbral klub Los Angeles Kings, vseeno pa v ligi NHL ni nikoli zaigral. V drugem delu sezone 2009/10 je igral za HDD Tilia Olimpija v slovenski ligi, ob koncu kariere pa v nemški prvi ligi za Hannover Scorpions ter nemški drugi ligi za Star Bulls Rosenheim in Ravensburg Towerstars.

Pregled kariere

|-
| TPS Turku
| Finska ml. 2. liga
| 95/96
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska ml. 3. liga
| 95/96
|
| 29
| 34
| 22
| 56
|
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska ml. liga
| 96/97
|
| 27
| 7
| 6
| 13
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska ml. 2. liga
| 96/97
|
| 18
| 7
| 7
| 14
|
| 6
|
| 6
| 4
| 2
| 6
|
| 10
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 97
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska ml. liga
| 97/98
|
| 19
| 6
| 3
| 9
|
| 4
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| TPS Turku
| Finska ml. 2. liga
| 97/98
|
| 9
| 5
| 4
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 98
|
| 6
| 4
| 3
| 7
| +5
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska ml. liga
| 98/99
|
| 1
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska ml. liga
| 98/99
|
| 8
| 5
| 4
| 9
| +4
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska 2. liga
| 98/99
|
| 18
| 6
| 4
| 10
| +9
| 16
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| -2
| 8
|-
| TPS Turku
| Finska ml. liga
| 99/00
|
| 3
| 4
| 3
| 7
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska 2. liga
| 99/00
|
| 27
| 11
| 6
| 17
| +7
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 99/00
|
| 13
| 1
| 0
| 1
| -5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska 2. liga
| 00/01
|
| 29
| 9
| 8
| 17
| +4
| 16
|
| 11
| 2
| 1
| 3
| 0
| 2
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 01/02
|
| 47
| 4
| 2
| 6
| -1
| 6
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 02/03
|
| 31
| 1
| 0
| 1
| +3
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiekko-Vantaa
| Finska 2. liga
| 02/03
|
| 14
| 7
| 7
| 14
| +1
| 4
|
| 12
| 3
| 5
| 8
| -1
| 8
|-
| Pelicans Lahti
| Finska liga
| 03/04
|
| 55
| 15
| 4
| 19
| -5
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pelicans Lahti
| Finska liga
| 04/05
|
| 53
| 17
| 5
| 22
| -16
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 05/06
|
| 48
| 17
| 8
| 25
| -3
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 06/07
|
| 17
| 3
| 5
| 8
| -3
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 06/07
|
| 20
| 9
| 5
| 14
| +5
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 07/08
|
| 37
| 9
| 8
| 17
| +5
| 14
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 08/09
|
| 55
| 7
| 8
| 15
| -10
| 22
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| -3
| 4
|-
| TuTo Turku
| Finska 2. liga
| 09/10
|
| 12
| 2
| 1
| 3
| -2
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| 
| 0
|
| 6
| 3
| 2
| 5
| 
| 4
|-
| TuTo Turku
| Finska 2. liga
| 10/11
|
| 20
| 4
| 10
| 14
| -12
| 14
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Star Bulls Rosenheim‎
| Nemška 2. liga
| 10/11
|
| 26
| 14
| 15
| 29
| 
| 26
|
| 2
| 4
| 2
| 0
| 
| 6
|-
| Hannover Scorpions
| Nemška liga
| 11/12
|
| 49
| 10
| 9
| 19
| -5
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ravensburg Towerstars
| Nemška 2. liga
| 12/13
|
| 46
| 13
| 20
| 33
| 
| 44
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| 
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 748
| bgcolor="#7FFF00" | 236
| bgcolor="#7FFF00" | 180
| bgcolor="#7FFF00" | 416
| bgcolor="#7FFF00" | -15
| bgcolor="#7FFF00" | 472
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 72
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 46
|}

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski levokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Los Angeles Kings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1998
Hokejisti TuTo Turku
Hokejisti Ässät Pori
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Kiekko-Vantaa
Hokejisti Pelicans Lahti
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti JYP Jyväskylä
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Star Bulls Rosenheim‎
Hokejisti Hannover Scorpions
Hokejisti EV Ravensburg